Архиепархия Пелузия () —  титулярная архиепархия Римско-Католической церкви с центром в античном городе Пелузий.

История 
Античный Пелузий находился в римской провинции Августамника византийского Египта. Сегодня город Пелузий идентифицируется с руинами Tель эль-Фарама. Пелузий был местом античной архиепископской кафедры и входил в территорию Александрийского патриархата. В митрополию Пелузия входили епархии Афнеума и Дамиаты.

С 1884 года архиепархия Пелузия является титулярной архиепархией Римско-Католической церкви. С 10 апреля 1965 года архиепархия Пелузия является вакантной.

Архиепископы 
 Каллиник;
 Дорофей (325);
 Марк (335);
 Аммоний (404);
 Евсевий (431—457);
 Георгий (538—551).

Титулярные архиепископы 
 Хосеп Садок Алемани-и-Кониль (28.12.1884 — 14.04.1888);
 Guido Corbelli (9.10.1888 — 22.06.1896);
 Giovanni Nepomuceno Glavina (3.12.1896 — 1899);
 Alphonse-Martin Larue (14.12.1899 — 1.05.1903);
 Theodor Kohn (10.06.1904 — 3.12.1915);
 John Francis Regis Canevin (9.01.1921 — 22.03.1927);
 Plácido Ángel Rey de Lemos (30.07.1927 — 12.02.1941);
 José Ignacio López Umaña (15.03.1942 — 13.11.1943);
 Patrick Mary O’Donnell (8.11.1948 — 10.04.1965);
 вакансия.

Источник 
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae , Leipzig 1931, стр. 460 
 Michel Lequien, Oriens christianus in quatuor Patriarchatus digestus , Parigi 1740, Tomo II, coll. 531—534

См. также 
 Пилусийская митрополия

Ссылки 
 Информация  
 Информация  

П